Khmer bezeichnet:

Khmer (Volk), das Staatsvolk von Kambodscha
Khmer (Sprache), deren Sprache
Khmer-Schrift, deren Schrift
Khmer-Reich, historisches Großreich in Südostasien
Republik Khmer, historischer Staat in Südostasien
Rote Khmer, eine nationalistisch-maoistische Gruppe und Guerillabewegung in Kambodscha

Siehe auch: